Graveley kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Graveley, Cambridgeshire, ort, England, 
 Graveley, Hertfordshire, ort, England,